Fantawild Dreamland ist der Name mehrerer Freizeitparks, die alle von Fantawild Holdings betrieben werden:

 Fantawild Dreamland (Wuhu)
 Fantawild Dreamland (Xiamen)
 Fantawild Dreamland (Zhengzhou)
 Fantawild Dreamland (Zhuzhou)

Siehe auch:
 Fantawild Holdings